Focul (roman) se poate referi la:

 Focul (roman de Barbusse), un roman de Henri Barbusse
 Focul (roman de Cast), un roman de P.C. Cast și Kristin Cast